Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al secondo turno da Jamie Murray e John Peers.

Alexander Peya e Bruno Soares hanno sconfitto in finale Murray e Peers per 4-6, 7-64, [10-4].

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (campioni)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (semifinale)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (quarti di finale)

  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
  Treat Huey /  Dominic Inglot (secondo turno)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (semifinale)
<li>  Colin Fleming /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

Wildcard

  Daniel Evans /  James Ward (primo turno)

  Ken Skupski /  Neal Skupski (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Championships 2014
ATP World Tour 2014